Liste des modèles automobiles qui ont été et sont actuellement (2022) produits ou assemblés en Argentine.

Sources:

Modèles actuels

Anciens modèles 

Nota :
 Certains petits constructeurs qui fabriquent de petites quantités sous licence ne sont pas tous mentionnés, 
 Les chiffres de production sont issus des statistiques ADEFA.

Notes et références

Références 

Industrie automobile en Argentine
Argentine